Lamine ist ein insbesondere im Senegal häufiger westafrikanischer männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Lamine ist eine afrikanisierte Form des arabischen Vornamens al-Amin, der die Bedeutung „gewissenhaft“ bzw. „vertrauenswürdig“ hat. In Gambia ist die Form Lamin gebräuchlich.

Namensträger

Vorname 

 Lamine Bey (1881–1962), letzter Bey von Tunis
 Lamine Cissé (* 1971), senegalesischer Fußballspieler
 Lamine Diack (1933–2021), senegalesischer Sportfunktionär
 Lamine Diakhaté (1928–1987), senegalesischer Politiker, Diplomat und Schriftsteller
 Lamine Diarra (* 1983), senegalesischer Fußballspieler
 Lamine Diatta (* 1975), senegalesischer Fußballspieler
 Lamine Gassama (* 1989), senegalesisch-französischer Fußballspieler
 Lamine Guèye (* 1960), senegalesischer Skirennläufer und Ski-Funktionär
 Mamadou Lamine Loum (* 1952), senegalesischer Politiker
 Lamine Ouahab (* 1984), algerischer Tennisspieler
 Lamine Sakho (* 1977), senegalesischer Fußballspieler
 Lamine Sané (* 1987), senegalesischer Fußballspieler
 Lamine Senghor (1889–1927), senegalesischer Politiker und Revolutionär
 Lamine Sidimé (* 1944), guineischer Politiker
 Lamine Traoré (* 1982), burkinischer Fußballspieler

Familienname 
 Peter Simon Lamine (1738–1817), deutscher Bildhauer des Spätbarock und Klassizismus

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Afrikanischer Personenname
Kultur (Senegal)